Гласность:
 Гласность — политический и юридический термин, обозначающий политику максимальной открытости в деятельности государственных учреждений и свободы информации.
 Гласность — принцип судопроизводства, в соответствии с которым суд рассматривает дело в открытом для публики судебном заседании.
 «Гласность» — ежедневная либерально-буржуазная, литературно-политическая газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге с 1897 по 1903 года.
 «Гласность» — газета издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1881 году А. Гиероглифовым; всего вышло 22 номера.

Примечания